The Man Hunter (1919), een Amerikaanse film onder regie van Frank Lloyd
The Man Hunter (1930), een Amerikaanse film onder regie van D. Ross Lederman
The Man Hunter , een alternatieve titel van de film Devil Hunter (1980)